Tata Lázaro kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tata Lázaro, Michoacán de Ocampo, ort, Tingüindín, 
 Tata Lázaro, Tabasco, ort, Tenosique,